Shiina Itō (いとうしいな, Itō Shiina) es una actriz, y gravure idol japonesa, activa en la década de los 90.

Biografía
Ella hizo su debut como gravure idol bajo el nombre artístico "Yukari Kashiwagi" durante la escuela secundaria en Adachi, Tokio. En 1989 hizo su debut audiovisual con "E Cup Pink Potch", luego de graduarse. Más tarde, pasó a llamarse "Kahori Shiina", apareció en varios vídeos y pasó a llamarse "Shiina Itō". La razón del cambio de nombre fue para evitar confusión, ya que había una actriz porno con el mismo nombre en ese momento.

Durante su carrera de cuatro años hasta que se retiró a la edad de 22 años, apareció en más de 60 obras y ganó popularidad.

Después de su retiro, tuvo problemas con el negocio del agua en Ginza y Roppongi, ventas de seguros de vida, etc. Por esta razón, tuvo solicitudes para aparecer en vídeos para adultos, pero ella misma no tuvo intención de aparecer y se negó. En su vida privada es madre de dos niñas.

Obras

Vídeos para adultos
 E-kappu pinku no potchi (1989) - como Yukari Kashiwagi
 Tokimeki miruku! (1989) - como Yukari Kashiwagi
 Honki-jiru shi no E-kappu (1989) - como Kahori Shiina
 Toripuru ekusutashī (1989) - como Kahori Shiina
 E-kappu - ku~īn (1989)
 Burun!! Da mon ne (1989)
 Chō chichi densetsu (1989)
 Daitan otome keikaku (1989)
 Kyonyū no yado (1989)
 Bideo gyaru yōsei kōza 1 - kyonyū tokkun (1989)
 Munasawagi no hoken-shitsu (1989)
 Basu-dōri de H shite 2. 90 CM no sotsugyō (1989)
 Shiri yori deka i mune (1989)
 Mite! (1989)
 Chichi kan chitai E-kappu de chissoku (1989)
 OH! Mitsuko 5 (1989)
 Mūnraito - toraberu (1989)
 Bideo SEX kurabu 35 (1989)
 Nyan nyan nyūgakushiki (1989)
 THE paizuri kame zori (1989)
 Bakka - suka - bon-E (1990) - como Kahori Shiina
 Chōchichi sābisu itashimasu (1990)
 Shī na no E-kāpu sutōrī - nāsu-hen (1990)
 Za - yakuza (1990)
 Kondo wa hon chan haji kashī na... (1990)
 OLRenzoku reipu - kyonyū musaboru (1990)
 Hakui - kakuri byōtō (1990)
 Densetsu no kyonyū (1991)
 Kyonyū no nokoriga (1991)
 Akuma no reipu wakusei (1991)
 Zoku - akuma no reipu wakusei (1991)
 Abunai kyonyū Itō Shiina (1991)
 Kyonyū reijō (1991)
 Boyoyon musume no modae naki (1991)
 Kyonyū janguru (1992)
 ○ Bou no on'na kono inochi tsukiru made (1992)
 Namida no sekuhara tengoku (1992)
 Kyonyū taiketsu! AV joyū VS kyoon'na (1993)

Fotolibros
 Bi shōjo kurabu 13 Itō Shiina shashin-shū mabushii na (1990)
 F-kappu no-sa-sa yaki ― Itō Shiina shashin-shū (1990)
 Jaja Itō Shiina shashin-shū (1990)
 Itō Shiina shashin-shū haitoku no ressun (1991)
 Itō Shīna shashin-shū bishōjo kinbaku monogatari

Referencias

Actrices de Japón
Actrices pornográficas de Japón
Modelos femeninas de Japón
Gravure idol
Nacidos en Tokio
Nacidos en 1970